La temporada 1961-62 de la Copa de Europa femenina de baloncesto fue la cuarta edición de la máxima competición europea de clubes de baloncesto femenino, con 16 equipos. Debutaron Austria, Hungría, Israel y Turquía, y participaron dos equipos africanos: el Benfica Lubango de Angola (entonces una colonia) como campeón de la liga portuguesa, y el Sportif Casablancais marroquí. Ambos jugaron un triangular con el Medina La Coruña en la primera ronda, en vez de las habituales eliminatorias a doble partido.

El Daugava Riga ganó su tercer título consecutivo. Por primera vez en la historia de la competición, en la final se enfrentaron dos rivales del mismo país: el Daugava derrotó al SKA Leningrado.

Resultados

Octavos de final
 El Daugava Riga quedó exento en calidad de campeón
 (66-51, 61-33) Rapid Bucarest 127-84 Chemie Halle
 (59-43, 60-56) Slovan Orbis Praga 119-99 Meteor Budapest
 (61-54, 51-42) TV Augsburgo 1846 112-86 Nibelungen Viena
 Medina La Coruña 32-30 Benfica Lubango —— Sportif Casablancais 54-37 Benfica Lubango —— Medina La Coruña 41-25 Sportif Casablancais
 (79-21, 72-16) Radnicki Belgrado 151-37 USK Ankara
 (84-34, 45-10) Slavia Sofia 129-44 Hapoel Tel Aviv
 (62-56, 70-72) SKA Leningrado 132-128 Akademika Varsovia

Cuartos de final
 (51-26, 61-63) Daugava Riga 112-89 Rapid Bucarest
 (86-33, 84-43) Slovan Orbis Praga 170-76 TV Augsburgo 1846
 (81-35, 57-19) Radnicki Belgrado 138-54 Medina La Coruña
 (63-61, 58-46) SKA Leningrado 121-107 Slavia Sofia

Semifinales
 (72-54, 52-54) Daugava Riga 124-98 Slovan Orbis Praga
 (69-52, 60-49) SKA Leningrado 129-101 Radnicki Belgrado

Final
 (55-38, 48-44) Daugava Riga 103-82 SKA Leningrado

Clasificación

  Daugava Riga

  SKA Leningrado

  Radnicki Belgrado
  Slovan Orbis Praga

  TV Augsburgo 1846
  Medina La Coruña
  Rapid Bucarest
  Slavia Sofia

  Akademika Varsovia
  USK Ankara
  Benfica Lubango
  Chemie Halle 
  Hapoel Tel Aviv
  Meteor Budapest
  Nibelungen Viena
  Sportif Casablancais

Referencias

Baloncesto en 1961
Baloncesto en 1962
Euroliga Femenina